SWJ steht für:
 Semantic Web journal, siehe SWJ (Semantic Web - Interoperability, Usability, Applicability)
 Serial Wire JTAG Debug Port (SWJ-DP), eine von zwei Implementierungen des ARM Debug Interfaces der Arm-Architektur
 Stadtwerke Jülich, kommunales Versorgungsunternehmen
 Stanley Black & Decker (NYSE:SWJ), US-amerikanisches Unternehmen
 Flugplatz South West Bay (IATA-Code), Flugplatz in Vanuatu
 StatesWest Airlines (ICAO-Code), ehemalige US-amerikanische Fluggesellschaft
 Schwanau (UN/LOCODE: DE SWJ), deutsche Gemeinde

Swj. steht für:
 sorbisch für Sankt (St., heilig), siehe Tachantska cyrkej swj. Pětra für Dom St. Petri (Bautzen)

swj steht für:
 Sira (Sprache) (ISO-639-3-Code), Bantusprache in Gabun

.swj steht für:
 Dateiendung der Journaldatei einer SolidWorks-Sitzung

Abkürzung